В этой статье представлен список известных людей, умерших в 1100 году.
''См. также: :Категория:Умершие в 1100 году

Февраль 
 23 февраля — Чжэ-цзун — император Китая из династии Сун (1085—1100)
 25 февраля —  — первый епископ Агридженто после арабско-мусульманского господства на Сицилии (1088—1100), святой Римско-католической церкви. Его именем назван собор в Агридженто.

Июль 
 18 июля — Готфрид Бульонский — граф Бульонский (1076—1096), герцог Нижней Лотарингии (1087—1100), один из предводителей Первого крестового похода, первый король Иерусалима («Защитник Гроба Господня»; 1099—1100), погиб при осаде Акры.

Август 
 2 августа — Вильгельм II Рыжий — король Англии (1087—1100), убит

Сентябрь 
 8 сентября — Климент III — антипапа (1080—1100)

Ноябрь 
 18 ноября —  — архиепископ Йоркский (1070—1100)

Декабрь 
 22 декабря — Бржетислав II Младший — князь Чехии (1092—1100), убит.

Дата неизвестна или требует уточнения 
 Алеом Бургосский — монах, святой Римско-католической церкви, покровитель Бургоса.
  — граф Бесалу (1066—1100)
  — хронист, автор трактатов и защитник церковных реформ папы Римского Григория VII.
 Ботвид Шведский — католический миссионер в Швеции и Финляндии, убит.
 Ги I де Понтье — граф де Понтье (1053—1100)
  — арабский врач
  — первый граф Конверсано (1072—1100)
 Жоффруа де Мандевиль — нормандский рыцарь, участник завоевания Англии Вильгельмом Завоевателем, первый констебль Тауэра (1086—1100)
 Наропа — выдающийся учитель буддизма

См. также 
 Список умерших в 1099 году
 Список умерших в 1101 году

Примечания 

1100